

Italia

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Giusto Martire a Felettis, frazione di Bicinicco
 Chiesa di San Giusto Martire a Piedimonte del Calvario, quartiere di Gorizia
 Chiesa di San Giusto Martire a Villacaccia, frazione di Lestizza

Veneto 
 Chiesa di San Giusto Martire a Gruaro